Alberto Díaz puede referirse a:

 Alberto Díaz Añel, biólogo argentino.
 Alberto Díaz Ortiz, baloncestista español.
 Alberto Díaz Lira, abogado y político chileno.
 Alberto Díaz Gutiérrez, fotógrafo cubano.